Суперкубок Білорусі з футболу 2016 — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 13 березня 2016 року між чемпіоном Білорусі БАТЕ та фіналістом кубку Шахтар (Солігорськ).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2016
Білорусь
2016 у білоруському спорті